Wladimir Klimow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Jakowlewitsch Klimow (1892–1962), russischer Triebwerkskonstrukteur
 Wladimir Michailowitsch Klimow (* 1949), russischer Kameramann